То́рок — слово, що означає «крайка».
 Торок — шматок полотна з бахромою, який кріпився до навою ткацького верстата й служив для кріплення ниток основи.
 Торок (торочки) — облямівка.
 Торок (торочка, торочки) — бахрома.
 Торок — невеликий пліт з 3-4 колод, на торки розбиралися великі плоти при підгоні до берега.

Тороки 
 Тороки́ — бахрома.
 Тороки́ — ремені ззаду сідла для прив'язування речей або прив'язаний до сідла дорожній мішок.

Див. також 
 Торки (значення)

Примітки